

Patronyme 

 Alexandra Gonin, actrice, danseuse et nageuse synchronisée française ;
 Francesco Gonin, peintre italien ;
 Jules Gonin, ophtalmologue suisse ;
 Luc Gonin, auteur francophone  ;
 Marius Gonin, journaliste autodidacte lyonnais ;
 Michel Gonin, physicien et professeur français ;
 Julien Gonin, cavalier français.

Paronyme 
 Jacques Benoit-Gonnin, prélat catholique français, évêque de Beauvais

Voir aussi 
 , film japonais de Takashi Ishii
 , film japonais de Takashi Ishii
 Allie Gonino, actrice et danseuse américaine